Slovo kardinál má několik významů. Jsou to:

 kardinál – vysoký hodnostář římskokatolické církve
 kardinál – lidový název hřibu satanu 
 Kardinál žíhaný – stará odrůda jablek zvaná též „Šálové“
 kardinál (zoologie) – použití výrazu „kardinál“ v českém zoologickém názvosloví (rozcestník)
 kardinální číslo – číslo vyjadřující velikost množiny
 izolovaný a limitní kardinál
 Mahlův kardinál
 měřitelný kardinál
 nedosažitelný kardinál
 regulární kardinál, regulární ordinál
 slabě nedosažitelný kardinál
 velké kardinály, velká kardinální čísla

Podobné výrazy 
 kardinále (plurál kardinália) – v lingvistice označení pro číslovky základní (označující počet (entit))
 Kardinálové Zdeňka Merty (nebo jen „Kardinálové“) – hudební skupina vzniklá z původní skupiny The Cardinals pod vedením Zdeňka Merty